Pain (с англ. «боль», стилизовано под маюскул) — индастриал-метал проект шведского музыканта, основателя Hypocrisy — Петера Тэгтгрена ().

История 

Дебютный альбом под одноименным названием вышел в 1997 году. Начиная со второго альбома, все альбомы Pain попадали в шведские чарты во многом благодаря таким синглам, как "End of the Line", "Shut Your Mouth", и "Same Old Song". В начале февраля 2006 портал Blabbermouth.net сообщил о подписании контракта Pain с Roadrunner Records. В настоящий момент Pain записывается на  студии Nuclear Blast Records.

В 2008 году Pain выступали в туре как поддерживающая группа для финской симфоник-пауэр-метал группы Nightwish. Во время этого тура вокалист Петер Тэгтгрен, ударник Дэвид Уаллин и басист Йоган Хусгафвел подверглись нападению банды в Лейпциге (Германия). Тэгтгрену наложили в общей сложности 10 швов на лице, Уаллин получил сотрясение мозга и пару швов на голове, Хусгафвелу сломали нос.

Pain поддерживали Nightwish во второй половине их тура Dark Passion Play World Tour вместе с финской поп-рок группой Indica, начиная с выступления в Лондоне 11 марта 2009.

Последним студийным альбомом на момент написания статьи является восьмой альбом Coming Home, выпущен 9 сентября 2016.

Дискография

Состав

Текущий состав 

 Петер Тэгтгрен — вокал, гитара, бас-гитара, ударные, клавишные, программирование
 Концертные музыканты
 David Wallin — ударные (с 2003 по 2016)
 Greger Andersson - гитара (с 2016 по 2019)
 Jonathan Olsson - бас-гитара (с 2016 по наст. время)
 Sebastian Svalland - гитара (с 2019 по наст. время)
 Sebastian Tägtgren - ударные (с 2016 по наст. время)
 Michael Bohlin — гитара, бэк-вокал (с 2007 по 2016)
 Johan Husgafvel — бас-гитара, бэк-вокал (с 2007 по 2016)

Бывшие участники 

 Концертные музыканты
 Mathias Kamijo — гитара
 Andrea Odendahl — гитара
 Marcus Jidell — гитара
 René Sebastian — гитара
 Saroth (Yngve Liljebäck) — бас-гитара
 Alla Fedynitch — бас-гитара
 André Skaug — бас-гитара
 Horgh (Reidar Horghagen) — ударные

 Сессионные музыканты
 Horgh (Reidar Horghagen) — ударные (Rebirth)
 Alexi Laiho — гитара (Psalms of Extinction)
 Peter Iwers — бас-гитара (Psalms of Extinction)
 Mikkey Dee — ударные (Psalms of Extinction)
 Anette Olzon — вокал (Cynic Paradise)
 Cecile Simeone — вокал («My Angel»)
 Йоаким Броден — вокал («Call Me»)

Примечания

Ссылки 

Индастриал-метал-группы Швеции
Группы электро-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов